Valérie Marcoux, née le  à Ottawa, est une ancienne patineuse artistique canadienne.

Biographie

Carrière sportive 
Avec son partenaire Craig Buntin, elle a été championne du Canada en couple de 2004 à 2006.

De 2000 à 2002, Valérie a patiné avec Bruno Marcotte.

Reconversion 
Le , Valérie Marcoux a annoncé qu'elle quitte le patinage artistique pour enseigner le patinage à Colombus (Ohio, États-Unis).

Palmarès 
Avec deux partenaires :
 Bruno Marcotte (2 saisons : 2000-2002)
 Craig Buntin (5 saisons : 2002-2007)

Notes et références

Liens externes 
 
  Biographie ISU avec Craig Buntin
  Biographie ISU avec Bruno Marcotte

Patineuse artistique canadienne
Naissance en avril 1980
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2006